Oranjekanaal (Drenthe)
 Oranjekanaal (Zuid-Holland)

Zie ook 
 Stopplaats Oranjekanaal, voormalig station in Drenthe
 Kamp Oranjekanaal, werkkamp in Drenthe in de Tweede Wereldoorlog
 Nieuw Oranjekanaal, bedrijventerrein en straat in Zuid-Holland

 Oranjerivier, rivier in Zuid-Afrika